Толбо́ев — фамилия.

Известные носители 
 Толбоев, Магомед Омарович (род. 1951) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Толбоев, Тайгиб Омарович (1955—2021) — лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.